Лемпира — денежная единица Гондураса.
 Лемпира — департамент Гондураса.
 Лемпира — индейский вождь воевавший против испанских конкистадоров в начале XVI века на территории современного Гондураса.
 Пуэрто-Лемпира — город в восточной части Республики Гондурас.